Geir Rönning – cantante norvegese
 Tim Rönning – calciatore svedese

Pagine correlate
 Ronning
 Rønning